Хондзинский — фамилия; имеет женскую форму Хондзинская.
 Хондзинский, Николай Павлович (род. 1985) — российский дирижёр, основатель Камерной капеллы «Русская консерватория».
 Хондзинский, Павел Владимирович (род. 1956) — священник Русской православной церкви, декан Богословского факультета ПСТГУ, заведующий кафедрой практического богословия.